Csehország
Popovice, település a Benešovi járásban
Popovice, település a Brno-vidéki járásban
Popovice, Teplá településrésze a Karlovy Vary-i kerület Chebi járásában
Popovice, település a Uherské Hradiště-i járásban
Popovice (Králův Dvůr)